Weißkogel ist der Name oder eine alternative Namensform folgender Berge:

 Längentaler Weißer Kogel in den Stubaier Alpen
 Weißkugel in den Ötztaler Alpen
 Winnebacher Weißkogel in den Stubaier Alpen